Paz FM é uma emissora de rádio sediada em Goiânia no estado de Goiás. Opera em 89,5 MHz e é uma emissora do Sistema Evangélico de Comunicação da Igreja Assembleia de Deus Campo de Campinas, que tem como Presidente o Bispo Oídes José do Carmo  e diretor geral o comunicador pastor Elizeu Lima.

Diretor Geral 
 Pastor Elizeu Lima

Locutores 
 Pastor Elizeu Lima
 Humberto Penna
 Seir di Castro
 Silas Marinho
 Flávio Araújo
 Pastor Telismar Batista
 Pastor Luiz Alberto
 Pastora Márcia Alves
 Adilson Santos

Programas 
Além de repetir parte da Rádio Trans Mundial, a Paz FM gera os seguintes programas.
 Bom Dia da Paz
 Jornal da Paz
 Manhã Total
 Ponto de Vista
 Conexão 89
 Curtindo a Paz
 Show da Amizade
 Só Modão
 Super Noite
 Regionais

Paz FM
Estações de rádio fundadas em 2006